Хеффнер (Хёффнер):
 Хёффнер, Йозеф — немецкий кардинал.
 Хеффнер, Хьюго.

См. также 
 Хефнер
 Хафнер